Kvismaren eller Kvismare kan syfta på:

 Kvismaresjöarna – två tidigare insjöar i Närke som bestod av Västra Kvismaren och Östra Kvismaren
 Fågelsjön (Norrbyås socken, Närke)
 Rysjön, Närke
 Kvismaren (naturreservat) – ett naturreservat kring 20 kilometer utanför Örebro
 Kvismare kanal – ett vattendrag i Närke